Rankovce (Noord-Macedonië)
 Rankovce (Slowakije)